Blue Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Blue Springs (Alabama)
Blue Springs (Mississippi)
Blue Springs (Missouri)
Blue Springs (Nebraska)